Тер-Асатуров — армянская фамилия.

 Тер-Асатуров, Дмитрий Богданович (1836—1897) — российский генерал-лейтенант.
 Тер-Асатуров,  Михаил Львович (1898—1938) — директор Кировского завода.